Les élections municipales québécoises de 2009 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Centre-du-Québec

Aston-Jonction

Baie-du-Febvre

Bécancour 

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #5 (secteur Saint-Grégoire) en .
Nécessaire en raison de la démission du maire Maurice Richard pour devenir président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.
 Élection de Gaétane Désilets, conseillère #5, au poste de mairesse et de René Morrissette au poste de conseiller #5.

Chesterville

Daveluyville

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Drummondville

Durham-Sud

Fortierville

Grand-Saint-Esprit

Ham-Nord

Inverness

Kingsey Falls

L'Avenir

La Visitation-de-Yamaska

Laurierville

Lefebvre

Lemieux

Lyster

Maddington

Manseau

Nicolet

Norbertville 
Élection reportée au  en raison de la fusion avec la municipalité de Saint-Norbert-d'Arthabaska le .

Notre-Dame-de-Ham 

Élection partielle au poste de maire en 2012.
Nécessaire en raison de la démission de la mairesse Diane Lefort en raison de désaccords avec le conseil.
 France Mc Sween devient mairesse de la municipalité.

Notre-Dame-de-Lourdes

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse)

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village)

Parisville

Pierreville

Plessisville (paroisse)

Plessisville (ville)

Princeville

Saint-Albert

Saint-Bonaventure

Saint-Célestin (municipalité)

Saint-Célestin (village)

Saint-Christophe-d'Arthabaska

Saint-Cyrille-de-Wendover

Saint-Edmond-de-Grantham

Saint-Elphège

Saint-Eugène

Saint-Félix-de-Kingsey

Saint-Ferdinand

Saint-François-du-Lac

Saint-Germain-de-Grantham

Saint-Guillaume

Saint-Joseph-de-Ham-Sud

Saint-Léonard-d'Aston

Saint-Louis-de-Blandford

Saint-Lucien

Saint-Majorique-de-Grantham

Saint-Norbert-d'Arthabaska 
Élection reportée au  en raison de la fusion avec la municipalité de Norbertville le .

Saint-Pie-de-Guire

Saint-Pierre-Baptiste 

 Démission du maire Yvon Gingras en cours de mandat pour raison de santé.
 Bertrand Fortier, redevient maire de la municipalité en .

Saint-Pierre-les-Becquets

Saint-Rémi-de-Tingwick

Saint-Rosaire

Saint-Samuel

Saint-Sylvère

Saint-Valère

Saint-Wenceslas

Saint-Zéphirin-de-Courval

Sainte-Anne-du-Sault

Sainte-Brigitte-des-Saults

Sainte-Cécile-de-Lévrard

Sainte-Clotilde-de-Horton

Sainte-Élizabeth-de-Warwick

Sainte-Eulalie

Sainte-Françoise

Sainte-Hélène-de-Chester

Sainte-Marie-de-Blandford 

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #1, #3 et #6 en .
Déclenchée en raison des démissions de la mairesse Ginette Deshaies, est des conseillers Louis Martel et Jean-Pierre Mayrand.
Nomination temporaire de deux commissaires par la Commission municipale du Québec pour assurer les affaires courantes de la municipalité
Élection par acclamation de Pierre Sévigny au poste de conseiller #1 et de Lise Demers au poste de conseillère #3.
Élection de Louis Martel au poste de maire et de Claudia Cossette au poste de conseillère #6.

Sainte-Monique

Sainte-Perpétue

Sainte-Séraphine

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Sainte-Sophie-d'Halifax

Saints-Martyrs-Canadiens

Tingwick

Victoriaville

Villeroy

Warwick

Wickham

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat
Histoire du Centre-du-Québec
 Résultat